Culcita (plant), een geslacht van boomvarens
Culcita (zeester), een geslacht van zeesterren